La Valle dei Rivi Tenebrosi (o Vallea dei Riombrosi nella nuova traduzione di Ottavio Fatica) è una valle di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien.

È la valle nella quale si aprono i cancelli orientali di Moria fra due propaggini delle Montagne Nebbiose.
La valle ospita il Kheled-zâram e la sorgente del Celebrant.

Nel 2799 della Terza Era vi si combatté la Battaglia di Azanulbizar, l'ultima e più importante delle battaglie fra Nani e Orchi, durante la quale i secondi ebbero la peggio e il loro leader Azog venne ucciso.
Nel 2989 della Terza Era Balin e la sua compagnia combatté gli orchi sulla via per Moria e trent'anni dopo la Compagnia dell'Anello vi si accampò dopo la fuga da Moria, dopo la dipartita di Gandalf.
Nella valle è presente il Mirolago (Kheled-zâram), lago nel quale la leggenda narra che Durin I vi vide le stelle riflesse.
Attraverso la valle scorre anche il fiume Celebrant o Argentaroggia che poi fluisce verso Lórien.

In Sindarin è conosciuta come Nanduhirion, mentre in Ovestron è detta Valle dei rivi tenebrosi.

Voci correlate 
 Arda (Terra di Mezzo)
 Battaglia di Azanulbizar
 Kheled-zâram
 Nani della Terra di Mezzo

Luoghi della Terra di Mezzo
Valli immaginarie